Perci (Tar-Vabriga)
 Perci (Buzet)